Vloeieind (Deurne), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Deurne
Vloeieind (Reusel-De Mierden), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Reusel-De Mierden